Роберт Браун: Браун, Роберт (1550—1633) — английский протестантский теолог.
 Браун, Роберт (1773—1858) — британский ботаник, чьим именем названо Броуновское движение, известен как Роберт Броун.
 Браун, Роберт (1921—2003) — английский актёр.
 Браун, Роберт Джеймс (род. 1944) — австралийский политик.
 Браун, Роберт Хэнбери (род. 1916—2002) — австралийский астроном.